Venturia – genere di funghi
 Venturia – città degli Stati Uniti d'America
 Venturia – città del mondo immaginario dei Pokémon
 Venturia – gruppo musicale francese